Mikkelsen ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter dänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Mikkel“.

Namensträger 
 Aksel Mikkelsen (1849–1929), dänischer Handwerkspädagoge und Schriftsteller
 Andreas Mikkelsen (* 1989), norwegischer Rallyefahrer

 Asmund Havsteen-Mikkelsen (* 1977), dänischer Künstler
 August Mikkelsen (* 2000), norwegischer Fußballspieler
 Bernie Mikkelsen (* 1950), kanadischer Snooker- und Poolbillardspieler
 Brian Mikkelsen (* 1966), dänischer Politiker der Konservativen Volkspartei
 Caroline Mikkelsen (1906–1998), dänisch-norwegische Entdeckerin
 Ejnar Mikkelsen (1880–1971), dänischer Polarforscher und Autor
 Hans Mikkelsen († 1532), dänischer Bischof und Bibelübersetzer
 Helena Mikkelsen (* 1996), dänische Handballspielerin
 Henriette Mikkelsen (* 1980), dänische Handballspielerin
 Jákup Mikkelsen (* 1970), färöischer Fußballspieler
 Jan Ingstrup-Mikkelsen (* 1944), dänischer Radrennfahrer 
 Jens Kramer Mikkelsen (* 1951), dänischer Politiker
 Jeppe Tranholm-Mikkelsen (* 1962), dänischer Diplomat, Generalsekretär des Rates der EU
 Jesper Mikkelsen (* 1980), dänischer Fußballspieler
 Johannes Mikkelsen († 2009), deutscher Chordirektor
 Lars Mikkelsen (* 1964), dänischer Schauspieler
 Lasse Mikkelsen (* 1988), dänischer Handballspieler
 Mads Mikkelsen (* 1965), dänischer Schauspieler
 Mads Mikkelsen (Fußballspieler) (* 1999), färöischer Fußballspieler
 Martin Mikkelsen (* 1986), dänischer Fußballspieler
 Michael Mikkelsen (* 1966), dänischer Leichtathlet
 Mikkel Mikkelsen (* 1992), dänischer Badmintonspieler
 Nis Bank-Mikkelsen (* 1945), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Paula Mikkelsen (* 1980), färöische Fußballspielerin, siehe Paula Jensen
 Pete Mikkelsen (1939–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Peter Mikkelsen (1960–2019), dänischer Fußballschiedsrichter
 Peter Mikkelsen (Badminton) (* 1982), dänischer Badmintonspieler
 Sigrid Mikkelsen (* 1984), färöische Fußballspielerin
 Thomas Mikkelsen (* 1990), dänischer Fußballspieler
 Thomas Mikkelsen (Fußballtorwart) (* 1983), dänischer Fußballspieler
 Tine Mikkelsen (* 1985), dänische Handballspielerin
 Tobias Mikkelsen (* 1986), dänischer Fußballspieler
 Vern Mikkelsen (1928–2013), US-amerikanischer Basketballspieler

Geographische Namen 
 Mikkelsen Peak, der höchste Gipfel des Scullin-Monolithen an der Küste des ostantarktischen Mac-Robertson-Lands
 Mikkelsen Harbor, Bucht der Trinity-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Mikkelsen-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Mikkelsen Bay, Name mehrerer Buchten
 Mount Caroline Mikkelsen, Berg an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands

Siehe auch 
 Michelsen
 Michelson
 Mikkelson

Einzelnachweise 

Familienname
Dänischer Personenname
Personenname nach Erzengel Michael
Patronym